Aufpflanzen bedeutet:
 Pfropfen (Pflanzen), das Veredeln von Pflanzen
 das Befestigen einer Stichwaffe an einer Schusswaffe, siehe Bajonett

Siehe auch: